{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (85801) - || 1998 VL54 || 14 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85802) - || 1998 VK55 || 10 november 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (85803) - || 1998 WS4 || 18 november 1998 || Catalina || CSS
|-
| (85804) - || 1998 WQ5 || 19 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85805) - || 1998 WS6 || 24 november 1998 || Baton Rouge || W. R. Cooney Jr., P. M. Motl
|-
| (85806) - || 1998 WG8 || 25 november 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85807) - || 1998 WR10 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85808) - || 1998 WF12 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85809) - || 1998 WU12 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85810) - || 1998 WV14 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85811) - || 1998 WD17 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85812) - || 1998 WR22 || 18 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85813) - || 1998 WY26 || 16 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85814) - || 1998 WF31 || 19 november 1998 || Catalina || CSS
|-
| (85815) - || 1998 WX41 || 24 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85816) - || 1998 XG || 8 december 1998 || Kleť || Kleť
|-
| (85817) - || 1998 XB1 || 7 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (85818) - || 1998 XM4 || 10 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85819) - || 1998 XF9 || 12 december 1998 || San Marcello || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| (85820) - || 1998 XP9 || 14 december 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (85821) - || 1998 XQ10 || 15 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (85822) - || 1998 XC17 || 8 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (85823) - || 1998 XM19 || 10 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85824) - || 1998 XV20 || 10 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85825) - || 1998 XL24 || 11 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85826) - || 1998 XA40 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85827) - || 1998 XA47 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85828) - || 1998 XN53 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85829) - || 1998 XW56 || 15 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85830) - || 1998 XB59 || 15 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85831) - || 1998 XL64 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85832) - || 1998 XR64 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85833) - || 1998 XD68 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85834) - || 1998 XM74 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85835) - || 1998 XB81 || 15 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85836) - || 1998 YF2 || 17 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (85837) - || 1998 YM2 || 17 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (85838) - || 1998 YU2 || 17 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (85839) - || 1998 YO4 || 17 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85840) - || 1998 YR4 || 18 december 1998 || Kleť || Kleť
|-
| (85841) - || 1998 YR6 || 20 december 1998 || Ondřejov || A. Kolář, L. Šarounová
|-
| (85842) - || 1998 YK7 || 22 december 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85843) - || 1998 YT9 || 25 december 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (85844) - || 1998 YN16 || 22 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85845) - || 1998 YP16 || 22 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85846) - || 1998 YP20 || 25 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85847) - || 1998 YA28 || 19 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85848) - || 1998 YP29 || 28 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85849) - || 1999 AW || 7 januari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85850) - || 1999 AR2 || 9 januari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85851) - || 1999 AS4 || 11 januari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85852) - || 1999 AA5 || 11 januari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85853) - || 1999 AB12 || 7 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85854) - || 1999 AE13 || 7 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85855) - || 1999 AN15 || 9 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85856) - || 1999 AT19 || 13 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85857) - || 1999 AK24 || 15 januari 1999 || Fair Oaks Ranch || J. V. McClusky
|-
| (85858) - || 1999 AJ26 || 9 januari 1999 || Uenohara || N. Kawasato
|-
| (85859) - || 1999 AY27 || 11 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85860) - || 1999 AY28 || 13 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85861) - || 1999 AJ33 || 15 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85862) - || 1999 AF34 || 13 januari 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (85863) - || 1999 BG || 16 januari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85864) - || 1999 BJ7 || 21 januari 1999 || Kleť || Kleť
|-
| (85865) - || 1999 BW8 || 22 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (85866) - || 1999 BV9 || 22 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (85867) - || 1999 BY9 || 23 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (85868) - || 1999 BZ9 || 23 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (85869) - || 1999 BK10 || 23 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (85870) - || 1999 BF18 || 16 januari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85871) - || 1999 BN30 || 19 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85872) - || 1999 BH31 || 19 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85873) - || 1999 CE1 || 5 februari 1999 || Gekko || T. Kagawa
|-
| (85874) - || 1999 CJ4 || 9 februari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85875) - || 1999 CR5 || 12 februari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85876) - || 1999 CQ7 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85877) - || 1999 CD8 || 13 februari 1999 || Farpoint || G. Hug, G. Bell
|-
| (85878) Guzik || 1999 CF8 || 13 februari 1999 || Baton Rouge || W. R. Cooney Jr., E. Kandler
|-
| (85879) - || 1999 CO10 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85880) - || 1999 CL14 || 15 februari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (85881) - || 1999 CC19 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85882) - || 1999 CA25 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85883) - || 1999 CS27 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85884) - || 1999 CO28 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85885) - || 1999 CS30 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85886) - || 1999 CN35 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85887) - || 1999 CE36 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85888) - || 1999 CG40 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85889) - || 1999 CH40 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85890) - || 1999 CA45 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85891) - || 1999 CH45 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85892) - || 1999 CH47 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85893) - || 1999 CE48 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85894) - || 1999 CH48 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85895) - || 1999 CS48 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85896) - || 1999 CJ49 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85897) - || 1999 CA50 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85898) - || 1999 CS51 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85899) - || 1999 CS53 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (85900) - || 1999 CQ57 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten